Змагання турніру в одиночному жіночому розряді з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 1932 відбувалися 9-10 лютого.

Усі змагання пройшли в Лейк-Плесід на штучній льодовій ковзанці Олімпійської арени. Першого дня жінки змагалися в обов'язковій програмі, а на наступний день — у довільній програмі. У змаганнях брали участь 15 фігуристок зі 7 країн світу.

Британка Сесілія Колледж брала участь у віці 11 років та 74 дні, тому вона є наймолодшим учасником зимових Олімпійських ігор. На церемонії відкриття її соратниця Моллі Філліпс була першою жінкою, що несла прапор учасника нації.

Медалісти

Результати

Фінальний етап 

Рефері:
  Джоел Ліберман
Судді:
  Інгвар Брін
  Герберт Кларк
  Ганс Грунауер
  Вольтер Якобссон
  Сесіл Макдоугалл
  Еню Мінніх
  Чарльз Ротч

Обов'язкова програма 
Дата: 9 лютого (зранку та після полудня)

Довільна програма 
Дата: 9 лютого (увечері)

Посилання 
  
 
 

Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 1932